Весенний сплит SLTV League of Legends StarSeries 2015 — пятый по счёту сезон киберспортивной лиги среди профессиональных команд из стран СНГ по игре League of Legends, организованный площадкой Star Ladder при поддержке компании Riot Games. Победитель соревнования представляет СНГ на турнире IWCI 2015. Первый сезон Звёздной серии проводимый по системе двух сплитов: весеннего и летнего.

Регулярный чемпионат проходил с 14 февраля по 22 марта 2015 года. 28 и 29 марта состоялись матчи плей-офф. Финальная стадия сплита, проходившая минском концертном зале Prime Hall, стартовала 10 апреля и завершилась 12 апреля 2015 года матчем за место в IWCI 2015.

Чемпионский титул не смогли защитить «RoX.KIS», проиграв в плей-офф со счётом 3-0 коллективу «Hard Random», который в итоге стал победителем турнира, получив при этом путёвку на wildcard-турнир и 1 млн рублей из призового фонда.

Формат 
Произошли следующие изменения в формате проведения всех дивизионов Star Ladder по League of Legends:

StarSeries
Два сплита: весенний и летний. Победитель весеннего квалифицируется на IWCI, летнего — на IWCT.
Число команд участвующих в групповом этапе сократилось с 12-ти до восьми;
Как и в прошлом сезоне на LAN-финалы едут две лучшие команды группового этапа;
Команды, занявшие 3-6 место в регулярке играют в плей-офф за две оставшиеся путёвки на LAN-финалы;
7-8 место играет стыковые матчи за сохранение места на следующий сезон против команд из ProSeries.
ProSeries
16 команд
Сплит разделён на два мини-сплита: 
после первого и второго восемь худших команд вылетают в AmSeries
после второго две лучшие команды профессионального дивизиона играют стыковые матчи против двух худших команд звёздного дивизиона

AmSeries
 Неограниченное число участников
Сплит разделён на два мини-сплита:
после первого восемь лучших команд выходят в ProSeries
после второго проводится финал с призовым фондом в ₽ 100,000.

Квалификация

Капитаны команд

Регулярный сезон (онлайн) 
Матчи регулярного сплита проходили с 14 февраля по 22 марта 2015 года.

плей-офф (онлайн) 
Серии игр плей-офф состоялись 28 и 29 марта 2015 года.

LAN-финалы 
LAN-финалы проходили в концертном зале Prime Hall в Минске с 10 по 12 апреля 2015 года

Трансляция матчей 
Все матчи лиги транслировались на официальном канале League of legends StarLadder стриминговой платформы Twitch.tv.

Ссылки 
 eSportsWikis: 
 HardWiki:

Примечания 

SLTV StarSeries